Полемос (Полем; , Pólemos ― «война») ― божественное воплощение войны в древнегреческой мифологии.  

Неизвестны никакие культовые практики какого-либо поклонения Полемосу. Тем не менее, его имя можно найти у античных авторов, которые использовали его в аллегорическом смысле в философском дискурсе. Римским аналогом Полемоса был Беллум.

Античная литература 
По утверждению Пиндара, Полемос был отцом Алалы, богини боевого клича. Согласно Квинту Смирнскому, Полем был братом богини войны Энио. Между тем вообще у греков было множество богов-олицетворений войны и поля битвы: Арес, Эрида, Махай, Хисминай, Андроктасия, Фоной и Керы. В сочинениях Эзопа приводится рассказ о том, как Полемос по жребию взял в жёны богиню Гибрис (наглую надменность) и так полюбил ее, что они стали неразлучны. Бабрий в связи с этим рассказом предупреждает читателей о том, что не должно быть наглости среди народов или людей, обретающих благосклонность у толпы, потому что после её приобретения война будет неминуема. 

В комедии Аристофана «Ахарняне»  сообщается, что Полемосу запрещается устраивать в пирах богов за то, что он сжигает виноградник, выливает вина и прерывает пение. Полемос настроен против Дикаэополиса, который успешно борется за мир и жаждет брака с богиней примирения. Дионис, бог жизненной силы, использует ветвь лозы в качестве оружия, чтобы ранить солдата Лахама за пренебрежение им в пользу Полемоса, но в целом Аристофан, похоже, выступает за баланс между Дионисом и Полемоса, так как интересы полиса иногда заключаются в мире, а иногда ― в войне. 

Полемос даже кратко появляется в конце пролога к комедии «Мир» Аристофана. Вместе со своим приспешником Тумултом (Кудоймосом) он похоронил Мир под камнями в пещере. После этого он произносит речь, в которой объявляет, что собирается измельчить все города Греции в ступке, изводя их в течение десяти лет. Тем не менее, серия каламбуров, обыгрывающих названиях городов, подрывает его угрозу, создавая впечатление, будто бы он готовит приправу к празднику. Отправив Тумулта, чтобы получить ступу, подходящую для воплощения замысла, он уходит в «дом Зевса » и больше не появляется, хотя его потенциальное возвращение представляет угрозу на протяжении всей пьесы. Сценарий кажется оригинальной придумкой самого Аристофана.

В философии 
Гераклит описывал Полемоса как «царя и отца всего», способного привести всё к рождению и к смерти. Для Гераклита Полемос с одной стороны делает одних людей рабами, других ― свободными. Этот фрагмент оставляет неясность относительно того, думал ли Гераклит о Полемосе как об абстракции, о боге или как о символе войны, и эта многосмысленность, возможно, является намеренной. Хайдеггер интерпретировал полемос Гераклита как принцип дифференциации или «отделения» (нем. Auseinandersetzung).

Примечания 
 
Древнегреческие боги